Theodosius (Grieks voor "vriend van God") is de naam van meerdere bekende personen:

 De heilige Theodosius (Rome, 269)
 De heilige Theodosius van Antiochië (Antiochië, 412)
 Theodosius de Cenobiarch (circa 423-529): heilige monnik en kluizenaar
 Flavius Theodosius: Romeins generaal en vader van de latere Romeinse keizer Theodosius I

 Keizers van Rome dan wel Byzantium:
 Theodosius I (379-395)
 Theodosius II (408-450)
 Theodosios III (715-717)

 Oosters-orthodoxe patriarchen van Antiochië:
 Theodosius I (852 - 860)
 Theodosius II (1075 - 1084)
 Theodosius III (1180 - 1182)
 Theodosius IV (1269 - 1276)
 Theodosius V (1276 - 1285)
 Theodosius VI (Abourjaily) (1958 - 1970)

 Theodosius (Lazor), Amerikaanse priester (1933-2020)
 Theodosius van Moskou, metropoliet van Moskou (1461-1464)